В'єж-Фаті́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення — 213 осіб (2016)

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північний схід від Парижа, 105 км на схід від Ам'єна, 36 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 85 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 217,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 В'єж-Фаті на сайті французького Національного інституту географії
 В'єж-Фаті на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 В'єж-Фаті на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету В'єж-Фаті на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету В'єж-Фаті на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена